Donaldson (Minnesota)
 Donaldson (Pennsilvània)
 Maria Elisabet Donaldson (Hobart, Tasmània, 1972), princesa hereva de Dinamarca.
 William John Donaldson (1958, Los Angeles), jugador i escriptor d'escacs estatunidenc.